

Architettura
 Castello di Massino Visconti – complesso fortificato edificato in Massino Visconti
 Torre dei Visconti – edificio storico di Pisa
 Torre Visconti – torre medievale di Lecco costruita da Azzone Visconti
 Torre Visconti – torre medievale di Monza

Cinema e televisione
 Marco Visconti – film diretto da Mario Caserini (1909)
 Marco Visconti – film diretto da Mario Bonnard (1941)
 Marco Visconti – sceneggiato televisivo diretto da Anton Giulio Majano (1975)
 David Luchino Visconti – premio speciale assegnato dalla giuria dei David di Donatello

Geografia
 Gudo Visconti – comune della provincia di Milano
 Motta Visconti – comune della provincia di Milano

Persone

 Francesco Visconti - arbitro di calcio italiano
 Visconti – calciatore italiano
 Visconti – famiglia nobile di Milano
 Visconti di Pisa – famiglia nobile di Pisa e della Sardegna

Altro
Plurale di visconte, titolo nobiliare
 Visconti – produttore fiorentino di penne stilografiche, orologi da polso e gioielli
 Alfa Romeo Visconti – autovettura sotto le spoglie di prototipo disegnata dalla Italdesign di Giorgetto Giugiaro e prodotta dall'Alfa Romeo.
 Mazzi Visconti-Sforza – tarocchi risalenti al XV secolo

Pagine correlate 
 Palazzo Visconti
 Villa Visconti
 Visconti Venosta (disambigua)